Girmes steht für:

Personen:
 Dietrich Girmes (1862–1939), deutscher Unternehmer in der Textilindustrie
 Johannes Girmes (1854–1912), deutscher Unternehmer in der Textilindustrie
 Renate Girmes (* 1952), deutsche Bildungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Girmes (1866–1917), deutscher Architekt
 Willi Girmes (* 1956), deutscher Sänger

Sonstiges:
 das niederrheinische Textilunternehmen Johannes Girmes & Co (1959–1989 Girmes-Werke)
 das Girmes-Urteil, ein BGH-Urteil (Az.: II ZR 205/94) zur Treuepflicht der Minderheitsaktionäre einer Aktiengesellschaft